Skaret kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Skaret (bergspass i Antarktis),

Montenegro 

 Škaret, kulle, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar